

Toponymes

Villes et communes 
 Gouldsboro, localité du Maine, États-Unis
 Gouldsboro; localité de la Pennsylvanie, États-Unis